Болва́ — гидроним и топоним в России:

 Болва — река в Калужской и Брянской областях России, левый приток Десны.
 Болва — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Болва — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.